Atalaya (del árabe hispánico aṭṭaláya‘, y este del árabe clásico ṭalā'i‘) puede referirse, en esta enciclopedia, a:

Arquitectura en España 

 Atalaya (construcción), un tipo de fortificación.
 Atalaya de Valmojado, provincia de Toledo.
 Atalaya de Albalate, fortificación en Guadalajara.
 Atalaya de Torrelodones, una torre en la comunidad de Madrid.
 Atalaya de El Berrueco o de Torrepedrera, en el norte de la comunidad de Madrid.
 Atalaya de El Vellón, torre en el norte de la comunidad de Madrid.
 Atalaya de Arrebatacapas, antigua torre del municipio madrileño de Torrelaguna.
 Atalaya de Cónchar, Granada.
 Atalaya de Laredo, torre antigua en el municipio de Laredo, Cantabria.
 Atalaya de Saleres, torre de Granada.
 Castillo de la Atalaya, en Villena (Alicante).
 Museos de la Atalaya, museo y espacio cultural de Jerez de la Frontera, Andalucía.
 Atalaya de Torre - Pedro, en el municipio de Molinicos, provincia de Albacete.

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 

 Atalaya (Buenos Aires), localidad.

Colombia 

 Comuna de Atalaya (Cúcuta), ciudad de Cúcuta.

España 

 Atalaya (Badajoz), municipio de Badajoz.
 Atalaya del Cañavate, municipio de Cuenca.
 Atalaya (Madrid), barrio de Madrid.
 Torre Atalaya, barrio de Málaga.
 Corta Atalaya, explotación minera a cielo abierto de Huelva, la mayor de Europa.

México 

 Atalaya (Tamaulipas), localidad.

Panamá 

 Distrito de Atalaya, Veraguas.

Perú 

 Atalaya (Cuzco), localidad del departamento del Cuzco.
 Atalaya (Junín), localidad del departamento del Junín.
 Provincia de Atalaya, provincia del departamento de Ucayali.
 Atalaya (Ucayali), localidad de Ucayali.

Puerto Rico 

 Atalaya (Aguada), localidad del municipio de Aguada.
 Atalaya (Rincón), localidad del municipio de Rincón.

Geografía en España 

 Rambla de La Atalaya de Mazarrón, cauce fluvial en la región de Murcia.
 Atalaya (monte), en Cieza (Murcia).
 Atalaya (monte), en La Rioja.
 Atalaya (Guadalajara), montaña de la sierra de Ayllón, provincia de Guadalajara.

Miscelánea 

 Atalaya (planta), género taxonómico de plantas de la familia Sapindaceae.
 Atalaya (grupo de teatro), compañía estable de teatro fundada en Sevilla, España.
 Atalaya (P-74), patrullero de la Armada Española de la clase Serviola.
 Atalaya de la Liga de la Justicia, base de operaciones de la Liga de la Justicia.
 La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová, publicación editada por la sociedad Watchtower y distribuida por la organización religiosa de los Testigos de Jehová.

Enlaces externos 
 

Arabismos